De familienaam Van Cauwenberghe is afgeleid van de veel voorkomende Belgische plaatsnaam Koudenberg en komt alzo in veel variaties voor. In de meerderheid van de gevallen verwijst het naar het middelnederlandse woord "kaat" dat koud of verlaten betekende.

Als plaatsnaam 
De plaatsnaam "Koudenberg" of varianten hierop treft men aan in Brussel, Ninove, Nukerke, Pervijze, Zarren, Schelle, Hoeselt, Sint-Blasius-Boekel, Molenstede, Lanaken, Diepenbeek, Maastricht, Valkenburg, etc.

Variaties 
Cauberg(h) (van), Cauberghe, Cauberg(h)s, Caubergts, Cauwberg(h)s, Couwberg(h)s, Coubergs, Kaldenberg, Caldeberg, Caudenberg(h), Van Kaudenberg, Van Caudenberg, Vancaudenberg, Van Cautenberg, Kouwenberg(h), Van Couwenberg, -bergh(e), Couwenberg, -bergh(s), Van Kovenberghe, Van Cowenberghe, -begh, (van) Cauwenberg(h)(e), (van) Cauwenberg(h)s, Kauwenber(g)hs, Kauwenber(g)hs, -berchs, Van Cauwemberg(h)(e), Vancauwenberghe, Van Kavemberg, Van Canvenberghe, Van Canverberghe, Co(e)bergh, Koeberge, Kaembergs, Van Camberg, Camberg(u)e, Caenberghs, Caberg(s), Caberghs, Caeberg(h)s, Kaberg(h)s, Ca(e)yenberg(h)s, Caeybergh(s), -bergts, Cayberghs, -bergts, Kaye(m)berg, Kaye(n)bergh, Kaeyenbergh, Kaijebergh, ...

Bekende naamdragers 
 André Van Cauwenberghe, Belgisch politicus bij de PSB
 Daisy Van Cauwenbergh, Belgisch televisiepresentatrice bij VTM en voormalige Miss België
 Geert Cauwenbergh, Belgisch ondernemer in de pharma-industrie
 Hans van Cauwenberghe, Belgisch theatermaker, muzikant bij Bazaaar en acteur in onder andere Familie
 Henk Van Cauwenbergh, Belgisch fotograaf onder andere bekend van de showbizzkalender
 Inge Vancauweberghe, Belgisch triathlete
 Jean-Claude Van Cauwenberghe, Belgisch politicus bij de PS
 Jozef Cauberghe, Belgisch lexicograaf
 Olivier Cauwenberghs, Belgische kajakker
 Philemon Van Cauwenbergh, Belgisch tekstschrijver voor onder anderen Louis Neefs, Nicole & Hugo en Marva

Nederlandse of Vlaamse achternaam